Anatomia: Disc intervertebral, cartílag situat entre les vèrtebres.
 Astronomia:
 Disc de creixement: estructura formada per material difús en moviment orbital al voltant d'un cos central.
 Disc dispers: regió del sistema solar.
 Disc galàctic: regió de les galàxies espirals que conté la major part dels estels.
 Disc protoplanetari o circumestelar, agrupació de material al voltant d'una estrella jove.
 Esports:
 En atletisme, un disc és un artefacte de fusta o d'un altre material rígid, de forma lenticular i amb una vora metàl·lica, amb el qual s'efectua la prova de llançament de disc.
 En hoquei sobre gel, un disc és un cos cilíndric de cautxú que els jugadors impulsen amb l'estic.
 Geometria: disc (geometria), cilindre la base del qual és molt gran respecte a la seva altura.
 Anatomia: Disc intervertebral
 Tecnologia:
 Disc de Nipkow: dispositiu mecànic que permet analitzar una escena de manera ordenada.
 Disc fonogràfic: làmina circular, generalment de clorur de polivinil, per a enregistrar i reproduir so de manera analògica. Per extensió, s'anomena "disc" a una obra musical enregistrada en qualsevol suport.
 Àlbum: col·lecció de cançons o composicions musicals relacionades entre si i que són distribuïdes al públic.
 Single
 Topologia: Disc (topologia)
 Informàtica:
 Disc dur o disc magnètic: dispositiu de memòria secundària on s'emmagatzemen grans quantitats d'informació.
 Disc flexible: dispositiu portàtil d'emmagatzemament de dades de capacitat reduïda.
 Disc virtual: espai d'emmagatzemament remot.
 Disc de trencament: disc instal·lat en els recipients a pressió que es trenca quan aquesta és excessiva i permet que surti el fluid de l'interior sense esbotzar el recipient.
 Disc òptic: suport d'informació giratori que conté dades enregistrades de forma digital i llegibles per un procediment òptic.
 Disc compacte (CD): disc òptic utilitzat per a l'emmagatzematge de dades, de capacitat inferior a un DVD.
 Disc Versàtil Digital DVD: disc òptic utilitzat per a l'emmagatzematge de dades, de capacitat superior a un CD.
 Disc Wobble: tècnica per a dificultar el duplicat de DVD.
 El disc d'un aparell telefònic en els primers telèfons d'autoconnexió, és un dispositiu giratori amb deu forats, corresponents a les xifres del sistema decimal, que permet marcar el número de telèfon de l'abonat amb qui es vol parlar.
 Treball: Disc jockey (DJ): persona encarregada de posar música a les discoteques o a la ràdio.